Hillsborough County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Hillsborough County (Florida)
Hillsborough County (New Hampshire)